Locomozione – Moto di un corpo nello spazio
 Locomozione – col significato di tassi
 Locomozione animale – Capacità di un organismo animale di muoversi nell'ambiente
 Locomozione terrestre – Capacità di un organismo animale di muoversi sulla terraferma
 Locomozione – come sinonimo di deambulazione